El municipio de Missouri River (en inglés: Missouri River Township) es un municipio ubicado en el condado de San Luis en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 34992 habitantes y una densidad poblacional de 525,58 personas por km².

Geografía 
El municipio de Missouri River se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 66.58 km², de la cual 66.56 km² corresponden a tierra firme y (0.03%) 0.02 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 34992 personas residiendo en el municipio de Missouri River. La densidad de población era de 525,58 hab./km². De los 34992 habitantes, el municipio de Missouri River estaba compuesto por el 89.92% blancos, el 2.11% eran afroamericanos, el 0.14% eran amerindios, el 6.06% eran asiáticos, el 0.05% eran isleños del Pacífico, el 0.31% eran de otras razas y el 1.41% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 1.72% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de San Luis